BATC steht als Abkürzung für:

 Bathurst Advisory Town Council, Stadtrat Banjuls, Hauptstadt des westafrikanischen Staats Gambia, siehe Banjul City Council
 Battlefords Agency Tribal Chiefs oder Battleford Agency Tribal Council, eine Organisation der Cree
 British Amateur Television Club, Vereinigung von Funkamateuren, die sich für Amateurfunkfernsehen interessieren
 Business Advances Technology Centre, Fakultät der Technischen Universität Malaysia

Abkürzung